La Voz de Galicia se puede referir a las siguientes publicaciones:

 La Voz de Galicia, periódico editado en La Coruña desde 1882;
 La Voz de Galicia, periódico editado en Montevideo en 1880;
 La Voz de Galicia, periódico editado en La Habana en 1892;
 La Voz de Galicia, periódico editado en Buenos Aires entre 1913 y 1915;
 La Voz de Galicia, revista editada en La Habana en 1915.